Сейзерья:

 Сейзерья — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Сейзерья — кантон во Франции, находится в регионе Рона-Альпы.